VII. Ramszesz (uralkodói nevén Uszermaatré Meriamon; ? – i. e. 1129) az ókori egyiptomi XX. dinasztia hatodik fáraója i. e. 1137-től haláláig. VI. Ramszesz fia, édesapját követte a trónon.

Származása, családja 
A dinasztia legjelentősebb fáraójának, III. Ramszesznek az unokája. VI. Ramszesz fáraó és Nubheszbed nagy királyi hitves négy ismert gyermekének egyike. Feleségéről nem tudni. Egy gyermeke ismert, Ramszesz herceg, aki viselte „a király elsőszülött fia” és a „csapatok parancsnoka” címeket; Királynék völgye-beli sírja építésének megkezdését említi egy osztrakon, amit ma a Louvre őriz.

Uralkodása 
Uralkodása kezdetének és végének dátumaként felmerült még: i. e. 1138–1131 BC. A Torinói Számadási Papirusz 1907+1908 uralkodásának 7. évében készült, és megemlíti, hogy 11 év telt el VI. Ramszesz 5. éve és VII. Ramszesz 7. éve között.

Hogy legalább hét évig uralkodott, azt bizonyítja a 84-es számú strasbourgi osztrakon, mely Ramszesz 7. uralkodási évében, semu évszak II. havában keletkezett 1980-ban C. J. Eyre felvetette, hogy egy papirusz, mely egy azonosítatlan fáraó 8. uralkodási évére, semu IV. havának 25. napjára van datálva, lehetséges, hogy VII. Ramszesz uralkodása alatt keletkezett. A papirusz említi két Dejr el-Medina-i előmunkás, Hor[mosze] és Nekhemmut nevét Hormoszéről korábban csak IX. Ramszesz korabeli említéseket találtak, apja és elődje, Anherhau II. Ramszesz uralkodásának második évtizedében töltötte be pozícióját, egészen VII. Ramszesz 4. évéig, amikor is együtt említik Nekhemmuttal és Hórseri írnokkal. A papirusz bizonyítja, hogy Hormosze egy bizonyos fáraó 8. uralkodási évében vette át apja helyét előmunkásként. Dominique Valbelle úgy tartja, a szóban forgó fáraó nem VII. Ramszesz, hanem XI. Ramszesz. Mivel tudni, hogy VII. Ramszesz peret évszak III. hónapjának vége felé lépett trónra, a papirusz keletkezésekor 7 éve és 5 hónapja volt hatalmon. Ez bizonyíthatja, hogy a papirusz az ő uralkodása alatt keletkezett.

VII. Ramszesz uralkodásának legalább 6 év 10 hónapig kellett tartania, mert utódja, VIII. Ramszesz trónra lépésének Amin Amer számításai alapján a peret évszak I. hava 2. napja és az ahet évszak I. hava 13. napja közti nyolc hónap folyamán kellett megtörténnie.

VII. Ramszesz uralkodása alatt a gabona ára elérte legmagasabb pontját, innentől csökkent.

A Királyok völgye 1 sírba temették; múmiája nem került elő.

Titulatúra

Jegyzetek

Külső hivatkozások 

Fáraók
XX. dinasztia
Az i. e. 12. században született személyek
Az i. e. 1120-as években elhunyt személyek